MVY steht für:
 Martha’s Vineyard Airport (IATA-Code), Flugplatz auf Martha’s Vineyard, Massachusetts
 VIM-Aviaservice (ICAO-Code), russische Fluggesellschaft

mvy steht für:
 Indus-Kohistani (ISO-639-3-Code), Varietät von Kohistani, dardische Sprache

Abkürzung